West Compton désigne :
 Angleterre
 West Compton, un village situé dans le Dorset ;
 West Compton, un village situé dans le Somerset.
 États-Unis
 West Compton, une ville située en Californie.